Martin Vahl er navnet på flere personer:

 Martin Vahl (1749-1804) – dansk botaniker
 Martin Vahl (1869-1946) – dansk geograf og botaniker